Jean-Marie Raymond, né en 1949, est un guitariste classique, compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique français.

Biographie 
Jean-Marie Raymond commence ses études de guitare au conservatoire de Rabat (Maroc) dans la classe du grand guitariste virtuose espagnol  ,. Il donne son premier récital à quinze ans. 
Jean-Marie Raymond continue ses études musicales à l’École normale de musique de Paris dans les classes d'Alberto Ponce et Javier Hinojosa. Il a par ailleurs été l'élève du maître de renommée mondiale Emilio Pujol. Il étudie la composition avec Yvonne Desportes et la direction d'orchestre avec Désiré Dondeyne, tous deux Grand prix de Rome. Premier Prix de guitare classique au CNR d’Aubervilliers - La Courneuve, il obtient également le Diplôme d’Etat et le Certificat d'Aptitude.

Carrière professionnelle 
En 1977, Jean-Marie Raymond  joue comme soliste avec l'Orchestre de Paris, sous la direction de Seiji Ozawa. 

En 1979, il effectue une tournée aux USA où il se produit notamment pour la chaîne NBC. 
 
En 1985, il fonde et dirige l'Ensemble Instrumental de la Vallée de Chevreuse (concerts en France, tournée au Québec en 1989). Il réalise le répertoire pour cette formation. 

En 1999, il fonde, avec Thierry Frebourg, PDG de Studio Press (Roularta Media Group), le magazine Guitare Classique  qui occupe une place majeure dans le paysage de la presse spécialisée pour la guitare. Il y reste 10 ans et effectue de nombreux arrangements publiés dans les pages du magazine.

Il se produit régulièrement en France et à l'étranger comme soliste mais aussi avec le "Trio Sortilèges" (flûte : Valérie Murgier, violoncelle: Philippe Pennanguer, guitare) fondé en 1995. 

En 2003, il fonde avec Joël Jégard et Raymond Gratien, le Guitare Classique Trio jouant les œuvres de Praetorius, Vivaldi, Ravel, Debussy, Fauré, de Falla, Piazzola.... 

En 1982, il enregistre un album intitulé Guitare à quatre mains, rebaptisé Kizuna dans sa réédition augmentée avec son ami guitariste japonais, Minoru Inagaki, premier prix du Conservatoire de Paris et concertiste, ainsi que l'album CD Aquarelles en soliste.

Jean-Marie Raymond est directeur des conservatoires de Longjumeau et de Viry-Châtillon de 1989 à 2006. Il enseigne parallèlement la guitare et son répertoire lors de séminaires organisés à l'occasion de ses tournées internationales.

En tant que compositeur, il est publié aux Productions d'Oz (Québec), aux éditions Alphonse Leduc (France) et aux Éditions Buissonières (France). 

En tant que concertiste, Jean-Marie Raymond joue régulièrement à l'international. Il entretient une relation privilégiée avec le public japonais qui apprécie tout particulièrement ses compositions. Son répertoire s'étend de la musique de la Renaissance à la période contemporaine.

Ses compositions (plus de 80 œuvres pour guitare solo et musique d'ensemble) sont toujours partie intégrante de ses programmes.

En 2016, il prend sa retraite de professeur et se consacre à la lutherie de guitare et toujours à la composition.

Discographie 
 Guitare à quatre mains, (LP, 1984)
Kizuna : Solos et duos de guitare classique avec le guitariste Japonais Minoru Inagaki  (CD, DZ 1653, 2012) 
 Aquarelles : Solos de guitare classique. Œuvres du répertoire et compositions personnelles (CD, DZ 2080, 2013) 
Bernard Cyrloud, Jardin secret : Solos de guitare classique par le guitariste Bernard Cyrloud (Oeuvres de Jean-Marie Raymond). (CD, DZ 1352, 2010) 
Bernard Cyrloud, As always : Solos de guitare classique par le guitariste Bernard Cyrloud  (Oeuvres de Jean- Marie Raymond). (CD, DZ 1596, 2016)

Compositions 
Plus de 50 de ses  compositions les plus connues sont éditées aux Productions d'Oz.

 Allégorie en forme de valse - ed. Alphonse Leduc 
 As always (hommage à Per-Olov Kindgren) - ed Productions d'Oz
 Au-delà des étoiles (hommage à Shin-Ichi Fukuda) - ed Productions d'Oz
 Ballad for a Friend (hommage à Akira Asada) - ed Productions d'Oz
 Canto bajo la Luna - ed Productions d'Oz
 Chanson d'Elfée - ed Productions d'Oz
 Comme une pavane - ed. Alphonse Leduc 
 Complainte - ed Productions d'Oz
 Cuando me vuelvo en el camino - ed Productions d'Oz
 Dans la brume - ed Productions d'Oz
 Deux aquarelles - ed Productions d'Oz
 El azul de tus ojos
 Souvenirs d’Algarve
 Elégie - ed Productions d'Oz
 Elégie for the children of Ukraine - ed Productions d'Oz
 Evocation nostalgique (hommage à Nobutaka Nakajima) - ed Productions d'Oz
 Incantation magique  - ed Productions d'Oz
 Jardin secret - ed Productions d'Oz
 Juanito, el guitarrero (hommage à Jun Nakano) - ed Productions d'Oz
 Kizuna (Hommage à Minoru Inagaki) - ed Productions d'Oz
 Kobe in my heart (hommage à Nobuko Tanaka) - ed Productions d'Oz
 La Cité d’Emeraude (hommage à Sylvain Lemay) - ed Productions d'Oz
 Le parfum des choses (à Toshie Matsuda) - ed Productions d'Oz
 Ma fille (hommage à Oriane Bellini) - ed Productions d'Oz
 Memories of Tateshina - ed Productions d'Oz
 Moonlight Shadow (hommage à Seiko Obara) - ed Productions d'Oz Night Song - ed Productions d'Oz Paysage catalan - ed Productions d'Oz Poème d'automne pour Misato (à Kiyoshi Matsumoto) - ed Productions d'Oz
 Poema nostalgico - ed Productions d'Oz Pour un reflet dans l’eau - ed Productions d'Oz Rising Sun - ed Productions d'Oz Sakura's Flowers - ed Productions d'Oz Santa Ana Cruz - ed Productions d'Oz Snow in my heart - ed Productions d'Oz Snow Sonata - ed Productions d'Oz Somewhere Under the Rainbow - ed Productions d'Oz Stolen dreams (hommage à Kaori Muraji) - ed Productions d'Oz
 Storybook - ed Productions d'Oz
 Song for Johanna - ed Productions d'Oz
 Sous le ciel d'Akashi (hommage à Minoru Inagaki) - ed Productions d'Oz
 Suite des Constellations - ed Productions d'Oz
 Andromède
 Orion
 Cassiopée
 Souvenirs de Cervera - ed. Alphonse Leduc 
 Sweet Bonnie Dickinson - ed Productions d'Oz
 Three friends in Kyoto - ed Productions d'Oz
 Un jour de septembre - ed Productions d'OzIl a aussi composé de nombreuses pièces pour divers ensembles instrumentaux comme :  
 A la lumière de l'aube (duo) - ed Productions d'Oz Alter Ego  (duo) (hommage à Minoru Inagaki) - ed Productions d'Oz
 As The Seasons Go By (quatuor) - ed Productions d'Oz
 Au loin vers le sud (duo) - ed. Alphonse Leduc 
 Cuando brillan las estrellas (duo bandonéon guitare) - ed Productions d'Oz
 Géralda (duo) - ed. Alphonse Leduc 
 Los rios de mi corazon (duo bandonéon guitare) - ed Productions d'Oz
 Melancolie for guitar quartet - ed Productions d'Oz Midnight Memories (duo) (hommage à Shin-ichi Fukuda et Kiyoshi Shomura) - ed Productions d'Oz Quant au matin tu t'éveilles (trio) - ed Productions d'Oz
 A Rainbow for Minoru (duo) (hommage à Nobuko Tanaka et Nobutaka Nakajima) - ed Productions d'Oz
 Sous le ciel d'Akashi (sous forme solo, d'une part et quintette, d'autre part) (hommage à Minoru Inagaki) - ed Productions d'Oz
 Twilight Serenade'' (guitares et quatuor à cordes) - ed Productions d'Oz

Notes et références

Liens externes 
  
 
  
  
  

Raymond, Jean-Marie
Naissance en 1949
Raymond, Jean-Marie
Élève de l'École normale de musique de Paris 
Élève du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers